Federico Torre (1815-1892) – politico italiano
 Federico Torre (n. 1958) – attore italiano
 Federico Torre (n. 1993) – in arte "R3TO", cantante italiano